Borów-Kolonia bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Lublin in Polen:
 Borów-Kolonia (Chodel), Dorf in der Gmina Chodel im Powiat Opolski, 
 Borów-Kolonia (Gorzków), Dorf in der Gmina Gorzków im Powiat Krasnostawski